

Cinema 
 Providence – film del 1977 diretto da Alain Resnais
 Providence – film del 1991 diretto da David Mackay

Fumetti 
 Providence – serie di fumetti

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Providence – città della Contea di Marengo, Alabama
 Providence – città della Contea di Webster, Kentucky
 Providence – città della Contea di Saratoga, New York
 Providence – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Providence – capitale del Rhode Island
 Providence – città della Contea di Cache, Utah

Musica 
 Providence – gruppo musicale rock progressivo statunitense
 Providence – album dei Callisto del 2009

Televisione 
 Providence – serie televisiva statunitense
 Providence – episodio della nona stagione di X-Files

Pagine correlate 

 Provvidenza (disambigua)